Bishop Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bishop Lake (Kenai Peninsula Borough, Kenai, Alaska)
 Bishop Lake (Kenai Peninsula Borough, Tyonek, Alaska)
 Bishop Lake (Inyo County, Kalifornien)
 Bishop Lake (Modoc County, Kalifornien)
 Bishop Lake (Delta County, Michigan)
 Bishop Lake (Livingston County, Michigan)
 Bishop Lake (Wisconsin)